HMS Halcyon ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 Halcyon, französische Brigg, die 1803 erbeutet wurde, siehe Alcyon (1802)
 HMS Halcyon (1813), Sloop
 HMS Halcyon (1894), Torpedokanonenboot der Dryad-Klasse
 HMS Halcyon (1916), Raddampfer-Minensucher
 HMS Halcyon (1933), Minensucher der Halcyon-Klasse